Аллсвенскан 1947/1948 () — 24-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 27 июля 1947 года и закончился 6 июня 1948 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1947/1948
Швеция
Спорт в Швеции в 1948 году
Футбол в Европе в 1948 году
Спорт в Швеции в 1947 году